Saint Peter – suddivisione amministrativa di Antigua e Barbuda
 Saint Peter – parrocchia di Barbados
 Saint Peter Port – capitale del Guernsey
 Saint Peter – parrocchia del Baliato di Jersey

Pagine correlate 

 St. Peter
 Sankt Peter